Gagner ist der Familienname folgender Personen:

Dave Gagner (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
Sam Gagner (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

Sten Gagnér